Rafi steht für:

 Rafi (Partei), ehemalige Partei in Israel
 Rafi (Iran), Stadt im Bezirk Hoveizeh der Provinz Chuzestan
 Rafi (Nigeria), Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Niger
 Mohammed Rafi (1924–1980), indischer Playbacksänger

RAFI steht für:
 Rural Advancement Fund International, US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, siehe ETC Group
 RAFI GmbH & Co. KG, deutscher Elektrotechnikhersteller

Siehe auch:
 Raffi (Begriffsklärung)